

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Смерть Периандра. Тиран Коринфа Псамметих, племянник Периандра.
 Женитьба Питтака на овдовевшей сестре Драконта Елене.
 Учреждены Пифийские игры. Включение дионисической флейты в программу дельфийских музыкальных состязаний.
 Взятие Иерусалима вавилонянами. Конец Иудейского царства. Дата — согласно расчётам историков на основании Канона Птолемея.
 Египтяне разбиты Навуходоносором. Взятие вавилонянами Иерусалима после 16-месячной осады. Разрушение Иерусалима. Пленение Седекии. Евреи уведены в Вавилон. Вавилония захватывает контроль над Сирией, Палестиной и большей частью Финикии (начало 13-летней осады Тира).

Китай 
 5-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 В 1 луне княгиня Малого Ци Шу-цзи вернулась в Лу.
 В 1 луне луский посол Чжунсунь Ме поехал в Сун.
 Летом луский посол Шусунь Цяо-жу и цзиньский посол Сюнь Шоу встречались в Гу.
 Летом на горе Ляншань в Цзинь произошёл обвал. Бо-цзун скрыл человека, рассказавшего об обвале, но принял его объяснение. Гуну Бо-цзун сказал, что в обвале нет ничего необычного (эпизод 145 «Го юй»).
 Осенью в Лу было наводнение.
 В 11 луне, в день цзи-ю умер царь Чжоу Дин-ван, ему наследовал сын И (Цзянь-ван, эра правления 585—572).
 Умер князь У Цюй-ци, ему наследовал сын Шоу Мэн (эра правления 585—561).
 сюйский гун оклеветал в Чу правителя Чжэн, князь послал в Чу своего младшего брата Гуня, но его посадили в тюрьму.
 Чуское войско напало на Чжэн за то, что оно изменило Чу. чжэнский Дао-гун прибыл с жалобой (согласно гл.14, в Чу, согласно гл.42, он поехал в Цзинь). Гунь договорился с чуским Цзы-фанем, и тот убедил чуского вана отпустить Гуня в Чжэн.
 сунский княжич (сын Вэнь-гуна) вернулся из Чу, где был заложником, ему устроили торжественную встречу. Он захотел покарать Хуа Юаня, но князь Гун-гун приказал казнить княжича.
 В 12 луне, в день цзи-чоу состоялся съезд чжухоу под эгидой Цзинь и был заключён договор в Чун-лао (местность в Чжэн). Его заключили князья Цзинь, Ци, Сун, Вэй, Лу, Чжэн, Цао, Чжу, Малого Ци.

См. также

Примечания